Castaldi puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Bellerofonte Castaldi (1581-1649), compositor, poeta y laudista italiano.
 Camilo Castaldi (1978-), músico y cantante chileno.
 Jean-Pierre Castaldi (1944-), actor francés.
 Panfilo Castaldi (1398-1490), impresor italiano.
 Vincenzo Castaldi (1916-1970), jugador de ajedrez italiano.